Megamoera är ett släkte av kräftdjur. Megamoera ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Megamoera